Valdenburk – dawna czeska nazwa miasta Wałbrzych na Dolnym Śląsku
 Valdenburk – nazwa wsi Bělá w Czechach do 1949